Palisades (New York),  hameau de la ville d'Orangetown, au sud-est du comté de Rockland dans l'État de New York
 Palisades Park (New Jersey),  borough du comté de Bergen, dans l'État du New Jersey
 New Jersey Palisades,  ligne de falaises située le long de la rive ouest de l'Hudson
 Palisades (Texas), village situé au nord-est du comté de Randall, au Texas

 Palisades Tahoe, station de sport d'hiver en Californie

Autres 
 Palisades Park, chanson de Chuck Barris et chantée par Freddy Cannon, sortie en 1962.
 , groupe de rock américain.